

Загальні відомості 
Салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею був створений 1993 року. Керівником і співзасновником проекту є заслужений працівник культури України Наталія Безбах. В основу його роботи закладено принцип «синтезу мистецтв», тому в ряді творчих проектів Салону виступали  такі видатні митці: народний артист України А. Солов'яненко (вокал), Посол Франції в Україні Домінік Шассар (скрипка), заслужений артист України А. Кащенко (фортепіано), народний артист України, професор М. Степаненко, заслужений діяч мистецтв України, професор Рада Лисенко, заслужені артисти України В. Тюрін, Г. Гусєва, А. Цехмейструк, митці-члени Національної спілки художників України, народний художник України М.Чорний, В. Абрамов, Н. Багнюк, С. Білаш, М. Бондар, М. Бабій, І. Грищук, художник народно-ужиткового мистецтва Ю. Дяченко та багато інших.

Історія Салону 
Салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею був заснований у березні 1993 року. Це був час переосмислення ролі і функції музеїв, розширення сфер їх комунікаційних можливостей, просвітницьких обов'язків, коли, наближені за своїм значенням до споконвічних музейних постулатів — збереження та вивчення фондових зібрань, вони стали виконувати нову роль інформаційних центрів, створених для дозвілля і відпочинку.
Тема музики в музеях стала в цей час однією з найбільш привабливих, перспективних, відкриттів. Чудовий досвід музеїв Парижа, Дрездена, Варшави, Санкт-Петербурга був вивчений, врахований і пристосований до непростих умов того часу, та, власне кажучи, і сьогодення.
Тут своє коло відвідувачів зі своїми пристрастями, улюбленими виконавцями, навіть зі своїми постійними місцями в залі. Вчителі, лікарі, ділова і творча еліта, представники державних установ, меценати, молодь – усіх об’єднує особлива аура.
Для виконавців – це випробування і насолода одночасно: тут публіка зовсім поруч. Найменші емоційні коливання, рух – і на тобі відображається все. Потрібне особливе співзвуччя з аудиторією, щоб завоювати її.
Для публіки це також рідкісні відчуття – все навкруги заповнює звук, енергетика виконавця. І ти відчуваєш себе не просто слухачем, а співавтором цього процесу, вірніше, співінтерпретатором. Певно тому така віддана наша публіка, певно тому виконавці, що виступили тут хоча б один раз, неодмінно повертаються.
У світі багато салонів. У приватних особняках, державних структурах, музеях і картинних галереях – як прикраси і доповнення до основних функцій або із самостійним значенням. Їхня камерність, вибраність, вишуканість, можливість залучання – від інтимних малих форм до зразків світового значення – забезпечують їм непохитний статус серед інших форм мистецького функціонування. І кожен має свої неповторні особливості.
Салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею вирізняється з-поміж інших в першу чергу різноманітністю форм – музичні вечори, мистецькі проекти, виставки, ділові переговори, зустрічі делегацій, молодіжні арт-програми. Навіть фестивалі дитячого візуального мистецтва влаштувалися тут вже півтора десятка років потому. Мистецтво зараз переживає не найкращі часи. І все ж серед усіх безглуздостей, що підносить нам сучасна культура, щось все ж таки змушує нас тримати планку, яка стане потім відправною точкою для нового витка у становленні вже нових концепцій.

Молодіжний арт-салон 
Молодіжний арт-салон існує з лютого 2009 року на базі Салону мистецтв Вінницького обласного художнього музею. Він успішно функціонує і сьогодні, залучаючи до виступів молодих талановитих виконавців: студентів Національної музичної академії України /м. Київ/, Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, Харківської державної академії культури, обдаровану молодь інших міст України та зарубіжжя.
Концерти, творчі вечори, зустрічі, музично-літературні програми, перформанси, насичені багатим різноманітним художнім матеріалом, залучають широке коло учасників, які завжди раді пройти на цій складній сцені своєрідну виконавчу практику. Доповненні візуальним рядом, який посилює враження і полегшує сприйняття, вони стали улюбленим дозвіллям не тільки творчої молоді, але й широкої аудиторії, студентів і школярів.

Клуб "Ідеальний музей" 
Музей шукає нові напрями і форми просвітницької роботи з метою створення комфортного простору для відвідувачів. Новий проект може зацікавити всі верстви населення. Його програми, вечори, творчі зустрічі, концерти, обговорення актуальних тем стануть  приємними і необхідними для всіх вікових категорій відвідувачів. Поєднання інтелектуального і розважального компонентів створить невимушену обстановку, сповнену відчуттям власної оселі.
«Якби десь у Британському музеї була затишна кімната не більше ніж з двадцятьма експонатами, з хорошим освітленням та зручними кріслами, я б не виходив з музею», – говорив Джозеф Прістлі (1733–1804), англійський учений і філософ.Ця чудова формула сьогодні актуальна як ніколи. Вона і стала концепцією нового проекту. Для всіх, хто вирішив дізнатися про мистецтво більше, пропонуємо приєднатися до проекту  «Ідеальний музей. Формула Прістлі». Наш девіз: «Feel yourself at home» /«Почувайтеся як вдома»/.

Премії та нагороди 
 2013 року Салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею став переможцем Всеукраїнської акції "Музейна подія року".

Джерела 

Музеї Вінниці